La guerra – commedia di Carlo Goldoni del 1760
 La guerra – dipinto di Henri Rousseau del 1894
 La guerra – dipinto di Marc Chagall del 1943
 La guerra – opera di Renzo Rossellini del 1956
 La guerra (Rat) – film di Veljko Bulajić del 1960

Pagine correlate 
Guerra